

222 – Corsola

Corsola /ˈkɔːsɘlɘ/ víz/szikla elemű pokémon, korallágai csillognak a napfényben. Lassú pokémon.
Corsola a Johto liga egyik részénél tűnik fel.
Támadásai:
 öklelőcsapás
 vízágyú
 szúrás
 pihenés

Pokémon-fajok